hrabstwo La Salle (ang. La Salle County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo La Salle (ang. La Salle County) w USA, w stanie Teksas